Bundestagswahlkreis 174 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Fulda (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Gießen (2009)
 Bundestagswahlkreis Lahn-Dill (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Aalen – Heidenheim (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Waiblingen (1949 bis 1961)